Термин «купе» () может означать:

 Купе — двухместная карета.
 Купе — тип кузова автомобиля.
 Ла-Купе — узкий перешеек, соединяющий Большой и Малый Сарк.
 Купе, Грегори — французский футбольный вратарь.
 Купэ — российский рэп-исполнитель, композитор, продюсер, радиоведущий. Участник лейбла ТО «Gazgolder».
 «Купе» — советская и российская музыкальная группа, существовавшая в первой половине 1990-х годов.

Помещения, интерьер, мебель 
 Купе — отсек в пассажирском железнодорожном вагоне, оборудованный дверью. От этого названия ведут происхождение термины:
 Дверь-купе
 Купе — небольшая комната, отделённая от остального помещения раздвижной дверью.
 Шкаф-купе — шкаф с раздвижными дверями.